Burnham (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Burnham (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.